Rinkens ist der Familienname folgender Personen:

 Hans-Dieter Rinkens (* 1942), emeritierter Professor für Mathematik und ihre Didaktik an der Universität Paderborn sowie ehemaliger Präsident des Deutschen Studentenwerks
 Wilhelm Rinkens (1879–1933), deutscher Komponist und Musikdirektor